El municipio de Highland (en inglés: Highland Township) es un municipio ubicado en el condado de Harvey en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 388 habitantes y una densidad poblacional de 4,22 personas por km².

Geografía 
El municipio de Highland se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 91.89 km², de la cual 91,78 km² corresponden a tierra firme y (0,12 %) 0,11 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 388 personas residiendo en el municipio de Highland. La densidad de población era de 4,22 hab./km². De los 388 habitantes, el municipio de Highland estaba compuesto por el 94,07 % blancos, el 0,77 % eran afroamericanos, el 1,8 % eran asiáticos, el 1,29 % eran de otras razas y el 2,06 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 3,87 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Harvey